

Соф'їно — присілок, Великоберезниківський район, Мордовія
 Соф'їно — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Соф'їно — селище, Єльниківський район, Мордовія
 Соф'їно — присілок, Одинцовський район, Московська область